acetonitryl, CH3−C≡N
 azyryna,